Grafen heißen:

 Grafen (Gemeinde Kirchberg), Ort bei Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

 Alan Grafen (?), schottischer Ethologe und Biologe 

Siehe auch: 
 Graf
 Graph
 Graphen